pruikenmaker (beroep) iemand die pruiken maakt
 De pruikenmaker (voluit Tom Poes en de pruikenmaker) een verhaal uit de Bommelsaga